Orbea ist
 ein Fahrradhersteller, siehe Orbea (Unternehmen)
 ein vom oben genannten Fahrradhersteller gesponsertes Radsportteam, siehe Orbea (Radsportteam)
 eine Gattung der Seidenpflanzengewächse, siehe Orbea (Gattung)